Andrzej Orzechowski (ujednoznacznienie)
 Emil Orzechowski – profesor teatrologii, kulturoznawca
 Jan Orzechowski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Orzechowski – pilot WP i RAF
 Kazimierz Orzechowski (ujednoznacznienie)
 Konstanty Orzechowski – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, poległ 27 lipca 1920 pod Białowieżą, jako oficer 2 Pułku Piechoty Legionów
 Krzysztof Orzechowski – aktor i reżyser teatralny
 Maciej Orzechowski – polski polityk, lekarz, poseł na Sejm VI kadencji
 Marian Orzechowski – polski polityk
 Mirosław Orzechowski – polski polityk
 Paweł Orzechowski (ujednoznacznienie)
 Remigiusz Orzechowski – polski prawnik, radca prawny oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 Sławomir Orzechowski (ur. 1958) – polski aktor
 Stanisław Orzechowski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Oksza-Orzechowski – działacz polityczny, lekarz, przedsiębiorca
 Teodor Konstanty Orzechowski – działacz kalwiński i parlamentarny
 Walenty Orzechowski – poseł, sędzia ziemski przemyski
 Władysław Oksza-Orzechowski – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego